Маянгна ( також суму) - народ на карибському узбережжі Нікарагуа та Гондурасу. Їх самоназва маянгна. "Суму" - є історично назвою даною їм народом міскіту. За культурою народ ближчий до коріенних народів Коста-Рики, Панами, та Колубії ніж до інших народів Північної Америки. У 16 столітті Маянгна населяли Міскітів берег. З того часу вони стали більш маргіналізоваими у звязку з наступом народу міскіту.

Поширення 
Сьогодні маянгна діляться на три етнографічні групи: Панамака, Таванка та Ульва переважно у віддалених поселеннях на ріках Коко, Піспіс, Васпук і Бокай на північному сході Нікарагуа, а також на річці Патука у Гондурасі і далі на південь вздовж ріки Авалтара. Ізольованість цих громад дозволила маянгна зберегти їх мову та культуру від асиміляційних впливів як чисельніших міскіту котрі живуть ближче до Атлантичного узбережжя так іспаномовних метисів котрі здебільшого живуть у крупних містах в межах розселення маянгна.

Історія 
Рання історія

Докази одержані внаслідок аналізу мовної сім'ї Місумальпа до котрої належать мови маянгна, а також міскіту, матагальпа і какаопера доводятьбезперервне перебування представників цих народів в межах регіону з 2000 тисячоліття до н. е. Фактом є те, що до прибуття з південної Мексики отомангських народів на тихоокеанське узбережжя Нікарагуа у 9 столітті н. е. та юта-ацтекських народів з навіть більш північних регіонів носії місумальпських мов були поширені по всьому Нікарагуа.

У сімнадцятому столітті Британський вплив на східному узбережжі Нікарагуа та Гондурасу був значно більший ніж іспанський .Коли вони прибули на Карибське узбережжя маянгна ділились принаймні на девять різних племен котрі територіально розселились від півдня Атлантичного узбережжя до внутрішніх регіонів Нікарагуа, доказами цього є сумумовні назви місцевостей по всьому регіоні, що лишилися. Але це були різні аборигенні групи котрі одержували користь від контактів з новоприбулими європейцями. Інколи їх вважають маянгнамовними мешканцями узбережжя, але втратили свою самобутню мову ставши більш подібними до місульпан.

Народи Центральної Америки